Edson Marques da Silva Filho – giocatore di calcio a 5 brasiliano, nato nel 1966
 Édson Ricardo Nunes Correia Silva – calciatore guineense, nato nel 1984
 Edson Ramos Silva – calciatore brasiliano, nato nel 1986
 Edson Henrique da Silva – calciatore brasiliano, nato nel 1987